Bändelörtssläktet (Heteranthera) är ett växtsläkte i familjen vattenhyacintväxter med 12 arter från Amerika och Afrika. Några arter odlas som akvarieväxter i Sverige.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor
Flora of North America - Heteranthera

Externa länkar 

Vattenhyacintväxter